22-я хромосо́ма челове́ка — одна из 23 человеческих хромосом, одна из 22 аутосом и одна из 5 акроцентрических хромосом человека. Хромосома содержит около 51 млн пар оснований, что составляет примерно от 1,5 до 2 % всего материала ДНК человеческой клетки. Это предпоследняя по величине хромосома, несмотря на номер, она больше 21-й хромосомы. Данные по количеству генов на хромосоме в целом разнятся из-за различных подходов к подсчёту. Вероятно, она содержит от 500 до 700 генов.

Последовательность нуклеотидов 22-й хромосомы была получена и опубликована в рамках проекта «Геном человека» в 1999 году. Это была первая полностью секвенированная человеческая хромосома.

Первоначально, размер 22-й хромосомы был определён как наименьший среди всех человеческих хромосом, но в ходе последующих исследований выяснилось, что 21-я хромосома имеет меньший размер. Человеческие хромосомы нумеруются в порядке убывания их размера, поэтому следовало бы изменить названия этих двух хромосом. Однако из-за популярности 21-й хромосомы, известной в связи с синдромом Дауна, причиной которого обычно является её трисомия, исследователи не стали менять номера хромосом.

Гены 
Ниже перечислены некоторые гены, расположенные на 22-й хромосоме.

Плечо q 
 APOL1 — аполипопротеин L1;
 APOL2 — аполипопротеин L2;
 CHEK2 — гомолог контрольной точки CHK2 ;
 CLTCL
 COMT — катехол-O-метилтрансфераза (КОМТ);
 CRKL — ген, подобный онкогенному гомологу гена v-crk вируса саркомы птиц CT10;
 DGCR2 — ген 2 критической для синдрома Ди Джорджи области;
 EP300 — E1A-связывающий белок p300;
 IGL@ — локус λ-цепей иммуноглобулинов;
 NEFH — тяжёлая цепь нейрофиламентов;
 NF2 — нейрофибромин 2, или мерлин;
 PVALB — парвальбумин;
 RTN4R — рецептор ретикулона 4;
 SHANK3 — содержащий SH3-домен и множественные анкириновые повторы ген 3;
 SOX10 — SRY-бокс 10;
 TBX1 — T-бокс 1;
 TNFRSF13C — рецептор надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли;
 WNT7B — член 7B семейства генов WNT;
 XPNPEP3 — фермент, аминопептидаза P3.

Болезни и расстройства 
Ниже перечислены некоторые заболевания, связанные с генами 22-й хромосомы, а также гены, дефекты которых вызывают эти заболевания:

 боковой амиотрофический склероз — NEFH;
 предрасположенность к раку молочной железы — CHEK2;
 синдром Ди Джорджи — DGCR2'
 Медуллярный рак почки — SMARCB1.

Хромосомные болезни 
Некоторые расстройства вызываются изменениями в структуре или количестве копий 22-й хромосомы. В частности, синдром кошачьего глаза связан с наличием 1-2 дополнительных копий участка, захватывающего короткое плечо p и небольшой фрагмент длинного плеча q (три- или тетрасомия участка 22pter→q11).

Примечания 

22